Palazzo Tolomei (Firenze)
 Palazzo Tolomei (Pistoia)
 Palazzo Tolomei (Siena)
 Palazzo Tolomei Biffi